Slag bij Kinboern (1787), een slag tijdens de Russisch-Turkse Oorlog (1787-1792)
 Slag bij Kinboern (1855), een slag tijdens de Krimoorlog